

Скочково — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Скочково — присілок, Краснополянське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область